Флаг Репьёвского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Репьёвского района представляет собой прямоугольное белое полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль нижнего края три полосы — две чёрных в 1/20 ширины полотнища и между ними жёлтую в 1/5 ширины полотнища; посередине полотнища, вплотную к верхней чёрной полосе — зелёный репейник с тремя пурпурными цветками».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности Репьёвского района.

Главной фигурой флага является репейник, указывающий на имя района. Репейник — растение, обладающее в геральдике большим позитивным смыслом: считается, что это растение притягивает и собирает вокруг себя добро. Репейник и репейное масло обладает целебным действием, несмотря на то, что в быту репейник часто воспринимается как сорная трава.

Чёрные полосы символизируют богатые чернозёмы Репьёвского района, а жёлтая полоса символизируют ярмарки, проводимые регулярно в некогда богатой слободе Репьёвка. Репьёвка во второй половине XVIII века была пожалована князю Репнину. Фамилия князя (по другим источникам Репьёв) могла дать название районному центру, но более вероятной кажется происхождение названия (закрепившемуся только в конце XVIII века) от слова «репей», что косвенно подтверждают названия хуторов того времени Репье и Репин Кут, а также название одного из урочищ — Репьёвка.

 Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, прочности, силы, справедливости, уважения и великодушия.
 Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, благородства, мира и сотрудничества.
 Зелёный цвет символизирует природу, сельское хозяйство, а также является символом здоровья.
 Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность.
 Пурпур — символизирует власть, славу, почёт, величие, благородство происхождения, древность.

Примечания